Mađere je lahko:
 Mađere, Prokuplje (Srbija)
 Mađere, Ražanj (Srbija)